Creston kan syfta på:

Kanada 

 Creston (ort i Kanada), British Columbia,

USA 

 Creston, Iowa, countyhuvudort, Union County, 
 Creston, Ohio, ort, Wayne County,